Султан Клыч-Гирей (1880—1947) — российский военачальник. Деятель Белого движения.
 Клыч — родовое понятие для обозначения длинноклинкового оружия в Турции.

См. также 
 Клыч-Арслан
 Клычев
 Клычево
 Клычи